Баптіста () — португальське прізвище. Відомі носії:
 Антоніо-Жозе Баптіста Сарайва — португальський літературознавець
 Жуліо Баптіста — бразильський футболіст
 Маріано Баптіста — президент Болівії

Португальські прізвища